Der Kremlin Cup 2019 war ein Damen-Tennisturnier in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 14. bis 20. Oktober 2019 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Darja Sergejewna Kassatkina und im Doppel die Paarung Alexandra Panowa und Laura Siegemund.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2019 fand vom 12. bis zum 14. Oktober 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Moskau